Барловенто () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Пальма. Занимает площадь 35,79 км². Население 2296 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается богоматерь дель Росарио.

Население

Примечания

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе